Luis IV (Oettingen, 893 - Ratisbona, setembre de 911) anomenat "el Nen". Fill d'Arnulf de Caríntia, va ser rei de la França oriental i de Lotaríngia i l'últim representant carolingi a la França Oriental.

Era l'únic fill d'Arnulf i la seva esposa Ota. Va ser rei sota regència des de la mort el seu pare el desembre de l'any 899 fins a la seva mort un any després.

Va ser coronat rei a Forchheim per Hatto de Magúncia, bisbe dotat de gran prudència i que governà el regne en època de grans turbulències, exercint una espècie de tutela sobre el monarca.

El seu breu regnat va estar marcat per l'ascensió dels ducats hereditaris, les lluites entre els vassalls i els atacs dels hongaresos. Aquests darrers infligiren una seriosa derrota als germànics, que acceptaren pagar-los un tribut anual a canvi que la finalització dels atacs.

Lluís morí cèlibe i fou enterrat prop de son pare a Ratisbona, i amb ell s'extingí la branca dels carolingis a Alemanya. El va succeir al tron germànic Conrad I, fill de la seva germana i duc de Francònia.

Família

Avantpassats

Referències 

 Tom nº 31, pàg. 602 de l'enciclopèdia Espasa.

Remarques 

Reis de Lotaríngia
Reis de la França Oriental
Morts a Frankfurt del Main
Bavaresos